Jonathan Kaplan peut désigner :
 Jonathan Kaplan (né en 1946), un réalisateur américain ;
 Jonathan Kaplan (né en 1966), un arbitre international sud-africain de rugby à XV.